Így élni jó, 1938-as amerikai film
 Így élni jó, vallásos irodalmi mű, Michel Quoist elmélkedéseivel